Barlaam kan syfta på:

 Barlaam från Kalabrien (ca. 1290-1348), en italiensk munk, även känd som Barlaam av Kalabrien, Barlaam av Seminara, Barlaam från Seminara eller Bernardo Massari
 Barlaam – en av personerna i den religiösa legenden Barlaam och Josafat